Venezuela:
 Táchira (rijeka)
 Táchira (država u Venezueli)
 Táchira (depresija)